Всеобщие выборы в Доминике прошли 8 декабря 2014 года. Убедительная победа была одержана Лейбористской партией под руководством действующего премьер-министра Рузвельта Скеррита, оставшегося на второй срок.

Контекст

Политика 
По результатам выборов 2009 года Лейбористская партия увеличила своё парламентское большинство от 18 до 21 места, продлив премьерство своего кандидата на третий срок с 31 января 2000 года. В то же время, Объединённая рабочая партия получила только три места. 5 ноября 2014 года Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит назначил дату выборов на 8 декабря.

Избирательная система 
Палата собраний Доминики состоит из 31 члена: 21 избираемого в одномандатных избирательных округах и 9 назначаемых после созыва (5 по совету премьер-министра и 4 лидера оппозиции). Кандидату в депутаты необходимо быть гражданином Доминики в возрасте не меньше 21 года, проживающим в стране не меньше года до даты выдвижения своей кандидатуры на выборах.

Экономика 
Основой экономики Доминики являются сельское хозяйство, туризм, строительство, легкая промышленность, финансовые услуги, водные и лесные ресурсы.

Голосование 
250 избирательных участков в Доминике открылись в 7:00 утра по местному времени и закрылись через 10 часов, что дало 72,484 тысячам человек, имеющим право голоса, возможность отдать свой голос. От двух доминирующих политических сил — Лейбористской партии и Объединённой рабочей партии — было выдвинуто 44 кандидата, кроме 2 независимых. За ходом голосования следила миссия Организации американских государств под руководством  из шести наблюдателей из Антигуа и Барбуды, Канады, Чили, Колумбии, США и Венесуэлы.

Результат 
Правящая Лейбористская партия выиграла 15 мест, а Объединённая рабочая партия — 6 мест. Лидер лейбористов Рузвельт Скеррит в своей победной речи заявил о «унижении подавляющем ответом электората» и, что праздника не будет, а лидер ОРП Леннокс Линтон отметил широкое попрание избирательного кодекса.

Последствия 
10 декабря премьер-министр Рузвельт Скеррит был приведён к присяге на второй срок, отметив, что принимает победу на выборах «со смирением и самоанализом», а Лейбористская партия имеет «подавляющее большинство для продвижения и осуществления своей политики». Таким образом правящая Лейбористская партия осталась у власти на четвёртый срок.

Примечания 

Выборы 2014 года
Выборы в Доминике
2014 год в Доминике
События 8 декабря
Декабрь 2014 года